Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2012./13.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 NS Vrbovec 
 NK Zelina / NK Croatia Hrastje

Zapad

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 NSŽ Istarske, Bilten br. 42

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 KAŠ online 
 NK Korana, nepotpuna ljestvica

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 
Sudionici: 
 Hajduk Široko Polje
 HOŠK Gašinci
 Mladost Ivanovci 
 Omladinac Đakovački Josipovac
 Omladinac Đakovački Selci
 Ovčara Kondrić
 Polet Semeljci
 Radnički Viškovci
 Ratar Piškorevci 
 Slavonac Preslatinci
 Slavonija Budrovci
 Slavonija Punitovci
 Sloga Koritna
 Šokadija Strizivojna 
 Velebit Potnjani
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 29. od 30 kola

NS Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo - Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 grevagol-nsrijeka.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Županja 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka 
 Zagorec Koprivnica

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Za prvaka 
Ujedno i kvalifikacije za 2. ŽNL.

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Slatina / Orahovica 

 Izvori: 
 rsssf.com

Virovitica / Pitomača 

 Izvori: 
 rsssf.com

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 Hvarska liga 2011./12. 
 igraci.com

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 2. HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 6. i 7. rang
 

2011-12
 6